En République du Congo :
 Le district de Lékana appartient à la région des Plateaux.
 La ville de Lékana est le chef-lieu de ce même district.